Weretennikow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Weretennikow (* 1946), sowjetrussischer Skispringer 
 Oleg Alexandrowitsch Weretennikow (* 1970), russischer Fußballspieler und -trainer
 Wiktor Grigorjewitsch Weretennikow (1938–2008) sowjetischer angewandter Mechaniker